Kloster zum Heiligen Kreuz bezieht sich auf:

Kloster zum Heiligen Kreuz (Freckenhorst)
Kloster zum Heiligen Kreuz (Rostock)
 ehemaliges Kloster zum Heiligen Kreuz bei Saalburg (Saalburg-Ebersdorf), Thüringen
siehe auch: Kloster Heilig Kreuz